(1904-1991), compositeur et orchestrateur allemand
 Jakub Kresa (1648-1715) : prêtre jésuite et mathématicien du Royaume de Bohême
 Jessica Kresa (1978-) : catcheuse (lutteuse professionnelle) américaine
  (1938-) : homme d'affaires américain